

Antroponimi 
 Leone – nome proprio di persona
 Leone – cognome di lingua italiana

Astrologia 
 Leone, in astrologia è il quinto dei dodici segni zodiacali

Astronomia 
 Leone, in astronomia è una costellazione dello Zodiaco

Aziende 
Leone Film Group, azienda di distribuzione e produzione cinematografica italiana

Cinema 
 Leone d'oro e Leone d'argento – premi assegnati nell'ambito della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia

Geografia 
 Leone – uno dei villaggi delle Samoa americane
 Leone – Monte di  m che domina l'Alpe Veglia, al confine tra Italia e Svizzera, non lontano dal Passo del Sempione.

Persone

Nome 
Leone di Salamina – ateniese vittima dei Trenta tiranni
Leone – politico romano del IV secolo
Leone II il Taumaturgo – vescovo italiano

Cognome 
Cinzia Leone – disegnatrice e giornalista italiana
Cinzia Leone – attrice italiana
Enrico Leone – attivista sindacalista rivoluzionario
Giacomo Leone – atleta italiano
Giovanni Leone – politico italiano, VI presidente della Repubblica dal 1971 al 1978
Giuseppina Leone – atleta italiana
Maura Leone – attrice italiana
Miriam Leone – attrice e conduttrice televisiva italiana, miss Italia 2008
Raffaele Leone – architetto, ingegnere e pubblicista italiano
Raffaele Leone – politico ed insegnante italiano
Sergio Leone – regista italiano
Sunny Leone – attrice pornografica, modella e imprenditrice canadese

Zoologia 
Leone –  mammifero carnivoro della famiglia dei felidi

Altro 
 Leone – figura araldica naturale o chimerica, molto frequente su stemmi, blasoni e bandiere
 Leone il cane fifone – serie televisiva animata statunitense prodotta dal 1999 al 2003
 Leone – personaggio della serie animata Leone il cane fifone
 Leone – personaggio del manga e anime Le bizzarre avventure di JoJo
 Contrada del Leone – una delle contrade morte di Siena
 Leone sierraleonese – moneta ufficiale di Sierra Leone
 Pastiglie Leone – azienda dolciaria torinese
 Leone – esploratore e poi cacciatorpediniere della Regia Marina
 Leone – azienda italiana di indumenti sportivi, focalizzata principalmente sugli sport da combattimento
 Leone – nella bibbia uno dei simboli del tetramorfo, di Marco evangelista e di Giovanni Battista
 Leone di San Marco – simbolo della repubblica di Venezia e, oggi, della città e della provincia di Venezia, nonché elemento distintivo delle bandiere dei reggimenti anfibi "San Marco" (Marina Militare) e "Serenissima" (Esercito)
 Leone – famiglia storica siciliana

Pagine correlate
Leoni
Il leone (disambigua)

Altri progetti